Фиц () — приставка, часть нормандского патронимического имени - fils de... («сын такого-то»), например fils de Gérald («сын Джеральда»). Нормандский вариант в свою очередь происходит от латинского  - сын.

В нормандском языке 

В нормандском языке использовалась как форма отчества, аналогично приставке Ибн/Бен у семитских народов.

В составе английских фамилий 

Входит в состав многих английских фамилий:

 Фицджеральд 
 Фицджеймс
 Фицкла́ренс 
 Фицрой  - фамилия, дававшаяся бастардам английских монархов
 Фицвильям 
 Фицпатрик  - не является прямым наследником нормандского варианта, трактуется как калька с гэльского
 Фицалан 
 Фиц-Стефан 
 Фиц-Миль 
 Фиц-Осберн 
 Фиц-Петер 
 Фиц-Джеффри 
 Фиц-Гилберт 
 Фиц-Уолтер 
 Фиц-Хэмон 
 Фиц-Ричард 
 Фиц-Флаад

Транслитерация на русский 

Основным вариантом транслитерации является фиц (Фицрой), но иногда пишется как фитц (Фитцрой), или через дефис (Фитц-Рой).

Культура Великобритании
Имена людей
Отчества